Kolck ist der Familienname folgender Personen:

 Ubirajara van Kolck (* 1963), brasilianisch-amerikanischer Physiker
 Werner Kolck (* 1880), deutscher Jurist und Wirtschaftsfunktionär